Zegen steht für:

 Zegen (Film), ein Film von Shōhei Imamura

Zegen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Zegen (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler